Prima aprilis – obyczaj związany z pierwszym kwietniem

Tytuły dzieł 
 Prima aprilis – film z 1986 roku
 Prima aprilis – film z 2008 roku (remake)